Luboš est un prénom masculin de langue tchèque. Il existe aussi un prénom de langue slovaque de forme voisine : Ľuboš.  

Parmi lesquels  : 
 Luboš Fišer (1935-1999), compositeur tchèque, connu notamment pour sa musique de chambre. 
 Luboš Kohoutek (né en 1935), astronome tchèque. 

Prénom tchèque